Bundestagswahlkreis 82 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Berlin-Neukölln (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Tempelhof – Schöneberg (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Wesel I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Moers (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Rheydt – Mönchen-Gladbach – Viersen (1949 bis 1961)